La 47ª Brigata meccanizzata autonoma (, unità militare A4699) è un'unità di fanteria meccanizzata delle Forze terrestri ucraine, subordinata al Comando Operativo "Nord" e con base a Charkiv.

Storia 
L'unità è stata creata il 26 aprile 2022, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, come 47º Battaglione d'assalto autonomo (). Venne formata da volontari reclutati principalmente a Kiev, Dnipro, Odessa e Leopoli sotto il comando del capitano Ivan Šalamaha (attuale vicecomandante della brigata), il quale a soli 25 anni divenne il più giovane comandante di battaglione dell'intero esercito ucraino. Il battaglione è stato schierato al fronte a partire dal giugno 2022, dove ha preso parte alle battaglie per la centrale elettrica di Vulheris'ka, presso Svitlodars'k, sostituendo la 30ª Brigata meccanizzata.

Il 28 giugno è ripreso il reclutamento di nuovo personale per l'unità, che è stata espansa diventando un reggimento e ricevendo carri armati e artiglieria. Il 15 novembre è stata ingrandita di nuovo, venendo portata al rango di brigata per ordine del comandante in capo delle forze armate ucraine Valerij Zalužnyj, il quale ha nominato Oleksandr Sak come nuovo comandante. Il soprannome della brigata è "Mahura", termine ucraino che indica la cima di una montagna e secondo Valerij Markus (fondatore della brigata insieme a Šalamaha e attualmente sergente maggiore capo) simboleggia la sfida e il percorso affrontato dai suoi uomini. È equipaggiata principalmente con armamenti forniti da paesi NATO, come i carri M-55S (versione slovena rimodernata del T-55) e i blindati Panthera T6. È inoltre previsto che sarà una delle brigate a ricevere gli IFV statunitensi Bradley in sostituzione dei BMP-1, e militari dell'unità sono stati inviati in addestramento presso la base di Grafenwöhr a questo scopo. Oltre all'equipaggiamento, anche l'organizzazione interna della brigata ricalca gli standard della NATO, rendendola un'unità atipica e pionieristica all'interno dell'esercito ucraino.

Struttura 

 Comando di brigata
 1º Battaglione meccanizzato
 2º Battaglione meccanizzato
 3º Battaglione meccanizzato
 Battaglione corazzato
 Gruppo d'artiglieria
 Batteria acquisizione obiettivi
 Battaglione artiglieria semovente
 Battaglione artiglieria semovente
 Battaglione artiglieria lanciarazzi
 Battaglione artiglieria controcarri
 Battaglione artiglieria missilistica contraerei
 Battaglione genio
 Battaglione manutenzione
 Battaglione logistico
 Compagnia ricognizione
 Compagnia comunicazioni
 Compagnia radar
 Compagnia difesa NBC
 Compagnia medica

Comandanti 

 Capitano Ivan Šalamaha (aprile 2022 - novembre 2022)
 Maggiore Oleksandr Sak (novembre 2022 - in carica)

Note

Altri progetti 

Unità militari ucraine
Brigate meccanizzate